Die Abkürzung CADC steht für:
 Canadian Astronomy Data Centre, ein kanadisches Rechenzentrum für astronomische Daten
 Central Air Data Computer, ein Flugzeugcomputer, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D
 Common Artemis Driving Cycle, ein Fahrzyklus

CADC